

Топоніми 
 Віллер-Франке() — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.

Інше 
 2824 Франке, 2824 Франке (2824 Franke) — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Франке (прізвище)